Okinawa ist der Name
 der japanischen Präfektur Okinawa
 der zweitgrößten Stadt in dieser Präfektur, siehe Okinawa (Okinawa)
 der Inselgruppe Okinawa, Okinawa-shotō genannt
 der Hauptinsel dieser Inselgruppe, siehe Okinawa Hontō
 der Schlacht um Okinawa im Zweiten Weltkrieg (April bis Juni 1945)
 des Asteroiden (13188) Okinawa
 Gelegentlich sind mit Okinawa auch die Ryūkyū-Inseln gemeint
 einer Kleinstadt im Departamento Santa Cruz in Bolivien, siehe Okinawa I
 Okinawa 2, Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Okinawa 3, Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien